Seaside (Califórnia)
Seaside (Oregon)
Seaside Heights
Seaside Park

Desambiguação